Орден Золотой Звезды () — высший орден Социалистической Республики Вьетнам.

Описание 
Присуждается лицам за: 
 оказание больших и исключительно выдающихся достойных услуг в революционном деле Партии и страны; 
 оказание больших и исключительно выдающихся достойных услуг в стране, в политических, экономических, общественных, технологических, дипломатических, научных областях, в обороне, безопасности, литературе и искусстве. 

Орденом Золотой Звезды награждаются лица, которые принимали участие в революционном движении до 1935 года и стали руководителями партии, правительства или главнокомандующими Вьетнамской народной армии. После 1945 года, для представления к награждению орденом, лицо должно занимать должность Генерального секретаря партии, Президента Вьетнама, премьер-министра Вьетнама, председателя Национального собрания или генерала вооружённых сил до 30 апреля 1975 года, а своей работой внесло значительные изменения в экономику и оборону страны. Главы иностранных государств, которые активно способствовали развитию Вьетнама тоже награждаются орденом.

Орден Золотой Звезды учреждён 6 июня 1947 года, указом № 58/SL Демократической Республики Вьетнам. Новый статут и сам орден был утверждён 26 ноября 2003 года.

Награждённые 
 Основная статья: 

Среди награждённых этим орденом:
 Хо Ши Мин, президент Вьетнама (1963) — отказался от ордена
 Тон Дык Тханг, президент Вьетнама
 Во Нгуен Зяп, командующий Вьетнамской Народной Армией
 Ле Зуан, президент Вьетнама, генеральный секретарь КПВ
 Фам Ван Донг, премьер-министр Вьетнама
 Фам Хунг, премьер-министр Вьетнама
 Фан Ван Кхай, премьер-министр Вьетнама (1997—2006)
 Нгуен Ван Линь, генеральный секретарь КПВ
 Ле Дык Тхо, руководитель Центрального организационного комитета КПВ
 Во Ти Конг, президент Вьетнама
 Во Ван Кьет, премьер-министр Вьетнама
 Lê Quang Đạo, председатель Национального собрания
 Ван Тьен Зунг, генерал, министр обороны Вьетнама
 Ле Дык Ань, президент Вьетнама, министр обороны Вьетнама
 Нгуен Хыу Тхо, председатель Национального собрания, президент Вьетнама
 До Мыой, генеральный секретарь КПВ, премьер-министр Вьетнама 
 Huỳnh Tấn Phát, председатель Правительства Южного Вьетнама
 Nguyễn Chí Thanh, генерал, Director of the Department of Politics of the Vietnam People's Army
 Lê Trọng Tấn, генерал, руководитель Генерального Штаба
 Хоанг Ван Тхай, генерал, руководитель Генерального Штаба
 Жамбын Батмунх, генеральный секретарь ЦК МНРП
 Кейсон Фомвихан, президент Лаоса
 Кхамтай Сипхандон, президент Лаоса
 Фидель Кастро, председатель Государственного Совета Кубы (1982)
 Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС (1980)
 Алексей Косыгин, председатель Совета Министров СССР (1980)
 Михаил Суслов, член Политбюро ЦК КПСС (1980)
 Войцех Ярузельский, первый секретарь ЦК ПОРП (1983)

Организации:
 Вьетсовпетро

Примечания

Ссылки 
 Закон Вьетнама